Kim Staal (né le  à Herlev au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Carrière de joueur
En 1996, il attaque sa carrière en Elitserien au Malmö Redhawks. Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , en . De 2001 à 2003, il part au MODO hockey puis revient aux Malmö Redhawks. En 2006, il joue aux Admirals de Milwaukee en Ligue américaine de hockey. Depuis 2007, il joue au Luleå HF.

Carrière internationale
Il représente le Danemark aux différentes compétitions depuis 1996.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1997-1998|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 13|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 48|| 1|| 5|| 6|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 14|| 10|| 24|| 24|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 48|| 16|| 15|| 31|| 32|| 9|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2001-2002|| MODO hockey|| Elitserien|| 49|| 14|| 23|| 37|| 16|| 12|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2002-2003|| MODO hockey Ornskoldsvik|| Elitserien|| 14|| 4|| 5|| 9|| 4|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 45|| 15|| 8|| 23|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 34|| 10|| 11|| 21|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan|| 37|| 13|| 13|| 26|| 28|| || || || || 
|-
|2006-2007 || Admirals de Milwaukee|| LAH|| 64|| 13|| 12|| 25|| 34|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Linköpings HC|| Elitserien|| 51|| 12|| 8|| 20|| 30|| 16|| 5|| 5|| 10|| 4
|-
|2008-2009 ||HV 71 ||Elitserien || 8|| 1|| 5|| 6|| 0|| 18|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| 2009-2010|| Malmö Redhawks || Elitserien || 36|| 14|| 12|| 26|| 22|| 5|| 4|| 0|| 4|| 6
|-
| 2010-2011 || Herning Blue Fox || AL Bank ligaen || 4|| 5|| 4|| 9|| 0|| 12|| 4|| 4|| 8|| 12
|-
| 2011-2012 || Herlev Hornets || AL Bank ligaen || 35|| 16|| 18|| 34|| 40|| 4|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2012-2013 || Herlev Hornets || AL Bank ligaen || 26|| 15|| 18|| 33|| 16|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2013-2014 || Starbulls Rosenheim || DEL2 || 36|| 17|| 24|| 41|| 32|| 11|| 8|| 4|| 12|| 6
|-
| 2014-2015 || Tohoku Free Blades || Asia League || 46 || 37 || 33 || 70 || 40 || 7 || 5 || 8 || 13 || 4
|-
| 2015-2016 || Tohoku Free Blades || Asia League || 35 || 18 || 28 || 46 || 32 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Herlev Eagles || Metal ligaen || 28 || 12 || 7 || 19 || 81 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Herlev Eagles || Metal ligaen || 41 || 12 || 10 || 22 || 80 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Herlev Eagles || Metal ligaen || 37 || 4 || 7 || 11 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Références

Naissance en mars 1978
Joueur international danois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du MODO hockey
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HV 71
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Herning IK
Joueur des Herlev Hornets
Joueur des Tōhoku Free Blades
Joueur des Starbulls Rosenheim